Джеймс Дуглас, 2-й маркіз Дуглас (1646—1700) — шотландський аристократ і пер, 2-й маркиз Дуглас.
 Джеймс Дуглас, 5-й лорд Дуглас (1286—1330) — шотландський полководець, соратник короля Шотландії Роберта I Брюса.
 Джеймс Дуглас, 3-й граф Ангус (1426—1446) — шотландський аристократ, 3-й граф Ангус, лорд Ліддесдейл і Джедборо.
 Джеймс Дуглас, 2-й граф Дуглас (1358—1388) — шотландський барон, учасник битви при Оттерберні;
 Джеймс Дуглас, 7-й граф Дуглас (ум. 1440) — шотландський барон, учасник міжусобних воєн у Шотландії під час малоліття короля Якова II;
 Джеймс Дуглас, 9-й граф Дуглас (ум. 1488) — останній граф Дуглас, керівник заколоту проти короля Шотландії Якова II;
 Джеймс Дуглас, 4-й граф Мортон (1525—1581) — регент Шотландії до повноліття короля Якова VI;
 Джеймс Дуглас, 14-й граф Мортон (1702—1768) — пер Шотландії, президент Королівського товариства в 1764—1768;
 Джеймс Бастер Даглас (нар. 1960) — американський професійний боксер, чемпіон світу у великій вазі;
 Джеймс Дуглас (1803—1877) — губернатор острова Ванкувер.
 Джеймс Дуглас (лікар) (1675-1742) — англійський лікар і анатом.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок